Bilyj steht für:

 Mychajlo Bilyj (1922–2001), ukrainisch-sowjetischer Politiker, Physiker und Rektor der Taras-Schewtschenko-Universität Kiew.
 Bilyj, Nebenfluss der Theiß in der Ukraine
 Henadij Bilyj (1951–2001), ukrainisch-sowjetischer Mathematiker